Selenozyma är ett släkte av svampar. Selenozyma ingår i klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Selenozyma